Абельсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Абельсон, Гарольд (род. 1947) — профессор электротехники и компьютерных наук в Массачусетском технологическом институте.
 Абельсон, Филипп Хауге (1913—2004) — американский физик и геохимик, член Национальной академии наук.